Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1967 war die 23. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa, während sich der Titelverteidiger MKS Start Lublin mit dem dritten Platz begnügen musste.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1967.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 20 Mannschaften qualifiziert, diese spielten in drei regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die beiden Ersten aller drei Gruppen qualifizierten sich für die Endrunde (durch den Verzicht einer Mannschaft qualifizierte sich außerdem der beste Dritte), für die außerdem die ersten Sechs der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1966 vorberechtigt waren.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielorte 

Austragungsorte der Vorrunden waren Łódź (Gruppe I) und Wrocław (Gruppen II und III). Die Endrunde wurde vom 17. bis 24. September in Wrocław ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe III

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1967